Collinderův katalog je astronomický katalog 471 otevřených hvězdokup, který sestavil švédský astronom Per Collinder. Byl vydán v roce 1931 jako příloha Collinderovy diplomové práce s názvem On structural properties of open galactic clusters and their spatial distribution.
Položky Collinderova katalogu se označují názvem Collinder, zkratkou Col nebo písmeny Cr, za kterými následuje katalogové číslo z rozsahu 1 až 471 (např. Collinder 50, ale též Col 50 nebo Cr 50).

Seznam významných objektů

Chyby 
V Collinderově katalogu se nachází některé chyby, jako například:

 Cr 32 = Cr 33
 Cr 84 není NGC 2175, jak je často uváděno (NGC objekt je pouze mlhovina) a její skutečná podstata je nejasná
 Poloha Cr 185 "je přibližně 1m více na západ a 10' více na sever"
 Cr 220 není NGC 3247
 Cr 234 je jižní část Cr 233
 Cr 240 není NGC 3572, ale zahrnuje ji
 Cr 249 je někdy označována jako IC 2944, ale to je pouze mlhovina, která s hvězdokupou souvisí
 Poloha Cr 275 je mimo
 Cr 371 není NGC 6595
 Cr 427 není NGC 7023
 Ani Cr 429 není NGC 7023. Ve skutečnosti neexistuje
 Cr 470 není IC 5146

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam objektů v Messierově katalogu
 Caldwellův katalog
 Index Catalogue
 New General Catalogue

Externí odkazy 
 
 Collinderův katalog na stránkách Cloudy Nights

Astronomické katalogy
Seznamy vesmírných objektů